«Хаддерсфилд» () — сербский фильм 2007 года. Режиссёр — Иван Живкович. Экранизация одноимённой пьесе Углиша Шайтинаца и Деяна Николая Кралачича.

Сюжет 
Главный герой фильма — Раша (Горан Шушлик), 30-летний мужчина, живущий со своим отцом (Йосиф Татич), алкоголиком на пенсии, в небольшом городке в Сербии. Отец каждый день выносит что-то из дома, чтобы продать, а затем пропить полученные деньги. Раша едва сводит концы с концами, давая частные уроки девушкам-тинейджерам, подрабатывая раз в неделю на радиостанции. К нему каждый день заходит сосед — Иван (Небойша Глоговац), некогда подававший надежду дзюдоист, прошедший лечение в психиатрической больнице, ныне находящийся на пенсии по причине инвалидности. Дуле (Воин Четкович) — бывший одноклассник Раши, заведует магазином швейцарских сладостей. Их монотонную жизнь нарушает приехавший в гости одноклассник Раши и Дуле — Игор (Дамъян Кецоевич), уже 11 лет живущий в Хаддерсфилде, в Англии. Тут-то всё и начинается. Во встрече трёх бывших одноклассников раскрывается судьба целого поколения, их отношение к жизни, стране. Происходит столкновение взглядов и переосмысление самой жизни.

В ролях

Критика и отзывы 
Филом был представлен на МКФ в Салониках, где получил восторженные отзывы критиков.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Сербии
Фильмы 2007 года
Фильмы об инвалидах
Экранизации литературных произведений